Манчестер 1890 — международный шахматный турнир, проходивший с 25 августа по 8 сентября 1890 года. Проводился в рамках 6-го конгресса Британского шахматного союза при участии 20 шахматистов. 
Контроль времени — 20 ходов в час (в 2 дня игрались 3 партии). Успешно выступил Зигберт Тарраш (без поражений), опередивший на 3 очка второго призёра.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Спортивные соревнования в Манчестере
Шахматные турниры в Англии
1890 год в шахматах